Мавра:
 Мавра - Маленький Мук или  Мик).
 Мавра (приток Ноты).
 Мавра (река, бассейн Кумужьей Салмы).
 Мавра (опера).